Tacite est un historien romain (55 – v. 120 ap. J.-C.).
 Marcus Claudius Tacite est un empereur romain (275 – 276).
 Tacitus est un genre de plantes succulentes de la famille des Crassulaceae. Une seule espèce a été décrite dans ce genre, Tacitus bellus. Néanmoins, celle-ci est souvent placée à l'heure actuelle dans un autre genre, Graptopetalum, sous le nom de Graptopetalum bellum.
 Tacite reconduction